O 19º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Budapeste Sportcsarnok, em Budapeste, Hungria, nos dias 5 e 6 de março de 1988.

Medalhistas 
 Masculino 

Feminino

Quadro de medalhas 

1988
Europeu
Atletismo
Atletismo